Lago může znamenat:

 Lago (stanice metra) – stanice metra v Madridu
 Clara Lago – španělská herečka

Externí odkazy